Lucius Scribonius Libo är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Scribonius Libo (tribun 216 f.Kr.), romersk politiker, folktribun, praetor peregrinus 204 f.Kr.
 Lucius Scribonius Libo (praetor 192 f.Kr.), romersk politiker, kurulisk edil 194 f.Kr.
 Lucius Scribonius Libo (tribun 149 f.Kr..), romersk politiker
 Lucius Scribonius Libo (praetor 80 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Scribonius Libo (konsul 34 f.Kr.), romersk politiker och fältherre
 Lucius Scribonius Libo (konsul 16 e.Kr.), romersk politiker